Legendrena perinet, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Gallieniellidae.
  Éditions Périnet, éditions.

Patronymie 

 François Périnet (1805-1861), facteur français de cuivres et inventeur des pistons « système Périnet ».

Toponymie 

 Réserve du Périnet, réserve naturelle à Madagascar.